Амилькар или Амилкар (Amilcar) — распространённая форма мужского имени Гамилькар, которое в формах «Амилькар», «Амилкар», «Амилькаре» и др. получило распространение в средиземноморских культурах.
Известные носители
 Адам Амилькар Косинский (1815—1893) — польский писатель-романист, геральдик
 Амилкар Барбуй (1893—1965) — футболист, полузащитник сборной Бразилии
 Амилькаре Дзанелла (1873—1949) — итальянский композитор и пианист
 Амилькар Заннони (1922—2009) — французский скульптор итальянского происхождения
 Амилкар Кабрал (1924—1973) — политический деятель Португальской Гвинеи и Кабо-Верде
 Амилькар Карлович Паулуччи (1810—1874) — генерал Российской империи, обер-полицмейстер Варшавы
 Амилькаре Понкьелли (1834—1886) — итальянский оперный композитор
 Амилькар Хазенфратц — псевдоним скульптора Ф. Бартольди
 Амилкаре Чиприани (1843—1918) — итальянский революционер и анархист
 Амилькар Энрикес (Amílcar Henríquez Espinosa, род. 1983) — футболист, полузащитник сборной Панамы

Другие значения и сочетания 
 Амилькар () — французский автомобиль, выпускавшийся с 1921 по 1940 год.
 «Месье Амилькар, или Человек, который платит» — пьеса французского драматурга Ива Жамиака (см. например Tout payé, или Всё оплачено)
 Международный аэропорт имени Амилкара Кабрала (Sal Amilcar Cabral International Airport) — основной международный аэропорт Кабо-Верде, названный в честь Амилкара Кабрала.

См. также 
 Гамилькар